Mohamed Seguer est un footballeur international algérien originaire de la ville de Oued Rhiou est né le  à Relizane. Il évolue au poste d'attaquant au WA Tlemcen.

Il compte 2 sélections en équipe nationale en 2008.

Biographie 

Le , en fin de contrat après quatre saisons passées à l'USM Alger, Mohamed Seguer quitte le club algérois et en rejoint un autre, le MC Alger.

Statistiques

Palmarès 
 Champion d'Algérie (4) :
 Champion en 2009 avec l'ES Sétif.
 Champion en 2011 avec l'ASO Chlef.
 Champion en 2014 et 2016 avec l'USM Alger.

 Coupe d'Algérie (2) :
 Vainqueur en 2013 avec l'USM Alger.
 Vainqueur en 2018 avec l'USM Bel Abbès.

 Coupe de l'UAFA (1) :
 Vainqueur en 2013 avec l'USM Alger.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Relizane
Naissance le 7 janvier 1985
Joueur du MC Saïda
Footballeur international algérien
Joueur de l'ES Sétif
Joueur de la JS Kabylie
Joueur de l'ASO Chlef
Buteur en finale de la Ligue des champions de la CAF
Joueur de l'USM Alger
Joueur du MC Alger
Joueur de l'USM Bel Abbès
Joueur du RC Relizane
Joueur du WA Tlemcen